«Боге́мианс Прага 1905» — пражский футбольный клуб, история которого насчитывает свыше 100 лет. Это один из наиболее популярных клубов в Чехии. В 2005 году клуб обанкротился в результате плохого управления, но был спасён фанатами, собравшими деньги на частичную оплату долгов клуба. Символом «Богемианс» является кенгуру — напоминание об австралийском турне 1927 года.

Прежние названия 
 1905 — АФК Вршовице ()
 1927 — АФК Богемианс ()
 1940 — АФК Богемия ()
 1945 — АФК Богемианс ()
 1948 — Железничари Прага ()
 1953 — Спартак Прага Сталинград ()
 1961 — ЧКД Прага ()
 1965 — Богемианс ЧКД Прага ()
 1993 — ФК Богемианс Прага ()
 1995 — ЦУ Богемианс Прага ()
 2002 — ФК Богемианс Прага ()
 2005 — Богемианс 1905 ()
 2013 — Богемианс Прага 1905 ()

История возрождения 
В 1993 году «Богемианс» был приватизирован и за последующие 12 лет в команде сменилось 8 владельцев, некоторые из них владели клубом по нескольку раз. В итоге многочисленных махинаций незаинтересованных в клубе владельцев 30 января 2005 года «Богемка» была объявлена банкротом и снята с турнира первой чешской лиги.
 
В феврале 2005 года болельщиками «Богемианс» было основано Товарищество болельщиков «Богемианс» (Družstvo fanoušků Bohemians). Был начат сбор денег на восстановление клуба. Минимальный взнос составлял 1000 крон (около 1200 рублей). В числе откликнувшихся были известные деятели культуры, политики и спортсмены. Павел Мареш и Мартин Йиранек вложили в восстановление клуба 15 и 30 тысяч крон, соответственно. Бывший защитник «Богемианс» Мартин Горак внёс второй по размеру вклад в 50 тысяч крон, а вратарь «Зенита» Камил Чонтофальский совершил воистину героический поступок, простив «Богемке» долг в размере около трёх миллионов крон.

В мае 2005 года на деньги фанатов была куплена лицензия на право стартовать в третьей лиге. Удалось также отстоять футбольную школу клуба, а также стадион «Доличек» в центре Праги.

В августе 2005 года новый сезон третьей по значимости лиги Чехии стартовал. По итогам этого сезона «Богемианс» занял 4-е место в лиге, но, купив лицензию на право стартовать во второй лиге у ФК «Ксаверов», клуб оказался во второй лиге.

11 июня 2007 года спустя всего два с половиной года после чёрного января, «Богемианс» обыграл со счетом 3:1 на выезде «Оломоуц» — главного конкурента за выход в первый дивизион Чешского футбола — Гамбринус Лигу, обеспечил себе второе место в таблице и возвращение в элиту.

Участие в европейских турнирах 

 Участник розыгрыша Кубка чемпионов в сезоне 1983/84
 8-кратный участник розыгрыша Кубка УЕФА. Лучшее достижение — полуфинал в сезоне 1982/83 (уступил бельгийскому «Андерлехту»)

Достижения 
 Чемпион Чехословакии: 1982/83
 Финалист Кубка Чехословакии: 1982

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт Футбольной Ассоциации Чехии
 Официальный сайт Первой лиги

Футбольные клубы Чехии
ФК «Богемианс 1905»